

Abbazie
 Abbazia di San Salvatore – abbazia ad Abbadia San Salvatore
 Abbazia di San Salvatore a Moxi – abbazia nel comune di Castellina Marittima
 Abbazia di San Salvatore – abbazia a Colle di Val d'Elsa
 Abbazia di San Salvatore Maggiore – abbazia nel comune di Concerviano
 Abbazia di San Salvatore – abbazia a Fucecchio
 Abbazia di San Salvatore – abbazia nel comune di Montale
 Abbazia di San Salvatore – abbazia nel comune di Pistoia
 Abbazia di San Salvatore – abbazia nel comune di Roccastrada
 Abbazia di San Salvatore – abbazia nel comune di Scandicci
 Abbazia di San Salvatore minore – abbazia nel comune di Scandriglia
 Abbazia di San Salvatore – abbazia nel comune di Umbertide

Comuni
 Abbadia San Salvatore

Pagine correlate 
 Chiesa di San Salvatore
 Convento di San Salvatore
 Monastero di San Salvatore